Het seizoen 2009/2010 van de zondag Hoofdklasse A ging van start op 6 september 2009, de laatste speelronde was op 9 mei 2010. De zondag Hoofdklasse A is een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs.

RKVV Westlandia was de regerend kampioen. Nieuw in de competitie waren de amateurs van SC Feyenoord, FC Chabab uit Sloten en TONEGIDO uit Voorburg. Het Amsterdamse AFC werd kampioen, voor SV Argon en FC Hilversum.

Teams

Op 11 juni 2009 maakte de KNVB de definitieve indeling bekend voor de Hoofdklasse.

Ranglijst

Eindstand

Uitleg kleuren

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel

Uitslagen

Topscorers

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zondag A